Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (5., 6. bzw. 7. August 2022) bis zum Saisonfinale am 27. Mai 2023 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen.

Anmerkungen 
 Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit aufläuft. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben werden.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war.
 Nr.: Rückennummer des Spielers.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–15 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 15. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 16 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 16. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten).
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die untere Altersgrenze lag bei 16 Jahren.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer: Julian Nagelsmann ()
Kapitän: Manuel Neuer (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Edin Terzić (/)
Kapitän: Marco Reus ()

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer:  (; bis zum 8. Spieltag),  (/; ab dem 9. Spieltag)
Kapitän:  (/)

RB Leipzig 

Cheftrainer:  (; bis zum 5. Spieltag), Marco Rose (/; ab dem 6. Spieltag)
 Kapitän:  (/)

1. FC Union Berlin 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän:  (/)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Christian Streich ()
 Kapitän: Christian Günter (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Steffen Baumgart (/)
Kapitän: Jonas Hector (/)

1. FSV Mainz 05 

Cheftrainer:  ()
Kapitän:  (/)

TSG 1899 Hoffenheim 

Cheftrainer: André Breitenreiter (/; bis zum 19. Spieltag),  (; ab dem 20. Spieltag)
Kapitän: Benjamin Hübner (; bis zum 15. Spieltag), Oliver Baumann (; ab dem 16. Spieltag)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Daniel Farke (/)
Kapitän: Lars Stindl (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Sebastian Rode (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer:  (/)
Kapitän: Maximilian Arnold (/)

VfL Bochum 

Cheftrainer: Thomas Reis (; bis zum 6. Spieltag), Heiko Butscher (; Interimstrainer am 7. Spieltag), Thomas Letsch (; ab dem 8. Spieltag)
Kapitän:  (/)

FC Augsburg 

Cheftrainer: Enrico Maaßen (/)
Kapitän:  ()

VfB Stuttgart 

Cheftrainer:  (; bis zum 9. Spieltag), Michael Wimmer (; Interimstrainer vom 10. bis 15. Spieltag), Bruno Labbadia (/; ab dem 16. Spieltag)
Kapitän:  (/)

Hertha BSC 

Cheftrainer: Sandro Schwarz (/)
Kapitän: Marvin Plattenhardt (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer: Frank Kramer (; bis zum 10. Spieltag), Matthias Kreutzer (; Interimstrainer am 11. Spieltag), Thomas Reis (; ab dem 12. Spieltag)
Kapitän: Danny Latza (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Ole Werner (/)
Kapitän:  (/)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2022/23
 Kader der 3. Fußball-Liga 2022/23

Anmerkungen

Einzelnachweise 

!Kader
Kaderliste